Aartosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aartosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Aartosaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar